Шу́хов — русская фамилия. Предположительно, происходит от «Шу́ха» — сокращенного варианта от «Сашу́ха», которая является одной из уменьшительных форм имени Александр.

Известные носители 
 Шухов, Борис Хабалович (род. 1947) — советский велогонщик, олимпийский чемпион (1972).
 Шухов, Владимир Григорьевич (1853—1939) — русский инженер, архитектор, учёный, изобретатель гиперболоидных конструкций, сетчатых перекрытий-оболочек и промышленной установки термического крекинга нефти.
 Шухов, Иван Петрович (1906—1977) — советский писатель и переводчик, журналист.

 Шухова, Елена Владимировна (1918—2008) — доктор медицинских наук, профессор, Заслуженный врач Российской Федерации.

В литературе 
 Шухов Иван Денисович — главный персонаж рассказа А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

Примечания